ULSI ist:

 eine Abkürzung für „ultra large scale integration“, einen Integrationsgrad bei integrierten Schaltkreisen
 der Name eines Herstellers von Koprozessoren für x86-Prozessoren

ULSI